World Matchplay 2009 (darts)
 World Matchplay 2009 (golf)